Castle, mot anglais (issu de l'ancien normand castel) qui signifie château, peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Castle (né en 1963), joueur de tennis britannique ;
  (1917-1966), acteur américain ;
 Irene Castle (1893-1969), danseuse et actrice américaine ;
 James Charles Castle (1899-1977), artiste américain
 Joey Castle (1942-1978), chanteur américain de rockabilly ;
 John Castle (né en 1940), acteur britannique ;
 Jordan Castle (né en 1996), cycliste néo-zélandais ;
 Len Castle (1924-2011), potier néo-zélandais ;
 Naomi Castle (née en 1974), joueuse de water-polo australienne ;
 Nick Castle (né en 1947), scénariste, acteur et réalisateur américain ;
 Peggie Castle (1927-1973), actrice américaine ;
 Roy Castle (1932-1994), acteur britannique ;
 Terrel Castle (né en 1972), basketteur américano-bosnien ;
 Vernon Castle (1887-1918), danseur britannique ;
 William Castle (1914-1977), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 William Ernest Castle (1867-1962), généticien expérimental.
 Billy Joe Castle (né en 1992), joueur de snooker britannique.

Toponyme

Castle Howard, château anglais ;
 Penrith Castle, château anglais ;
 Portchester Castle, fort romain ;
 Sherborne Castle, manoir anglais ;

Castle, ville située en Oklahoma ;
 Castle Air Force Base, en Californie ;
 Belvedere Castle, manoir newyorkais ;
 Hearst Castle, palais américain en Californie ;
 Castle William, fort américain ;
 Le Castle Trail, sentier de randonnée dans le comté de Jackson, au Dakota du Sud ;

Dublin Castle, plus connu sous le nom de Château (Castle), château irlandais et siège du pouvoir britannique en Irlande ;
 Ross Castle, château irlandais ;

La rivière Castle, cours d’eau de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;

Divers 
 Castle Bravo, bombe H la plus puissante jamais testée par les États-Unis ;
 Castle, bière sud-africaine ;

Titres 

 Castle, série télévisée américaine (2009-2016) centrée sur l'écrivain Richard Castle, personnage fictif.
 Castle, album de Jolin Tsai sorti en 2004.
 CastleMiner & CastleMiner Z de DigitalDNA Games (jeu 2011).

Pseudonyme 

 Frank Castle, l'alias de Francis Castiglione, personnage principal du comics américain Le Punisher appartenant à l'univers de Marvel Comics

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie de monument